Manningham ist der Familienname folgender Personen:

 Eliza Manningham-Buller, Baroness Manningham-Buller (* 1948), britische Nachrichtendienstlerin und Politikerin
 Mario Manningham (* 1986), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Reginald Manningham-Buller, 1. Viscount Dilhorne (1905–1980), britischer Jurist und Politiker
 Richard Manningham (1690–1759), englischer Geburtshelfer

Manningham ist auch der Name folgender geographischer Objekte:
 Manningham (West Yorkshire), ein Vorort der Stadt Bradford
 Manningham City, lokales Verwaltungsgebiet (LGA) im australischen Bundesstaat Victoria
 Manningham (Alabama), Ort im Butler County